Il singolare del Qatar ExxonMobil Open 1998 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jim Courier era il detentore del titolo ma non l'ha potuto difendere.

Petr Korda ha battuto Fabrice Santoro 6-0, 6-3 aggiudicandosi il titolo.

Teste di serie 

  Greg Rusedski (quarti)
  Sergi Bruguera (primo turno)
  Petr Korda (campione)
  Goran Ivanišević (semifinale)

 Tim Henman (quarti) 
 Magnus Larsson (secondo turno) 
 Andrij Medvedjev (semifinali) 
 Fabrice Santoro (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 1998
ATP Tour 1998